Zmagania mężczyzn do 68 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 18 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawieni zawodnicy 
 Jaouad Achab
 Lee Dae-hoon
 Saúl Gutiérrez
 Aleksiej Dienisienko 
 Servet Tazegül
 Joel González
 Ghofran Zaki
 Karol Robak

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 WDR - wygrana przez wycofanie się przeciwnika

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016